Kloppers ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kloppers (1891–1944), deutscher Arbeiter, Christ und Widerständler gegen das NS-Regime
 Jacobus Kloppers (* 1937), südafrikanischer Organist und Musikwissenschaftler